Агниашвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

  (1860—1904) — грузинский педагог, общественный деятель, лингвист и лексикограф, этнограф, фольклорист и публицист.
 Агниашвили, Леван Семёнович (1897—1937) — грузинский юрист и профессор права, революционер; ректор Тбилисского университета (апрель 1933 — июль 1935).
 Агниашвили, Пётр Семёнович (1896—1937) — грузинский революционер, советский партийный и государственный деятель.